Choluteca bezeichnet:

 eine Stadt in Honduras, siehe Choluteca (Stadt)
 ein Departamento in Honduras, siehe Departamento Choluteca
 ein Fluss in Honduras, siehe Río Choluteca
 ein Bistum in Honduras, siehe Bistum Choluteca